Póka család, egerfarmosi, a család 1697. június 22-én szerzett armálist.
 Póka család, nagysalamoni, ősi nemesi család, amely a Salamon nemzetségből ered
 Póka család, pókafalvi, ősi Zala vármegyei nemesi család, amelynek az ősi fészke Pókafalva, amely ma Pókaszepetk része. A család egyik ága Vas vármegyében élt (18. század)